La NASCAR Nextel Cup Series 2004 è stata la 56ª edizione del campionato professionale di stock car negli Stati Uniti e la 33ª stagione della serie Cup dell'era moderna. Il campionato è cominciato il 7 febbraio con lo Daytona 500 per concludersi il 21 novembre. Il campione in carica era Matt Kenseth.Sarebbe stata l'ultima volta fino al 2012 che il campionato sarebbe stato vinto da qualcuno diverso da Tony Stewart o Jimmie Johnson.

Questa è stata la prima stagione in cui la NASCAR ha utilizzato il formato Chase per la Nextel Cup iniziata con la Sylvania 300 domenica 19 settembre. Secondo le regole del formato, i primi 10 piloti (ed eventuali piloti aggiuntivi entro 400 punti dal leader) dal alla fine della 26ª gara sarebbe idoneo a competere in un playoff finale di 10 gare per determinare il campione della NASCAR Nextel Cup. Dopo la 26ª gara, i piloti idonei avrebbero azzerato i loro punti per avvicinare i piloti in classifica, con solo cinque punti che separano ogni pilota. La stagione sarebbe quindi proseguita normalmente, con il pilota con il maggior numero di punti alla fine della stagione che sarebbe diventato il campione.

Il NASCAR Manufacturers' Championship è stato vinto da Chevrolet quando ha ottenuto 26 vittorie e 266 punti. Ford ha concluso al secondo posto con 10 vittorie e 224 punti, mentre Dodge è seguita al terzo posto con 4 vittorie e 194 punti.

È stata l'ultima stagione fino al 2021 senza Clint Bowyer e Reed Sorenson e lo stesso tempo prima che Denny Hamlin si unisse alla NASCAR come pilota (ha corso le ultime 7 gare nel 2005 prima di entrare a tempo pieno nel 2006).

Team e Piloti

Calendario

Gare

Classifica finale

Altri progetti 

Serie e competizioni motoristiche nel 2004
2004